A 4ª temporada de RuPaul's Drag Race foi exibida entre 30 de janeiro e 30 de abril de 2012, pelo canal Logo TV, e contou com treze concorrentes, Michelle Visage, Santino Rice e Billy B permaneceram como jurados. Pela primeira vez na história do programa, uma participante, Willam, foi expulsa por violar as regras. Também pela primeira vez a final do programa foi gravada em um anfiteatro com público, o que ocorre assim desde então.

Sharon Needles se consagrou campeã da temporada, Chad Michaels e Phi Phi O'Hara foram finalistas, e Latrice Royale foi eleita a Miss Simpatia.

Concorrentes 

As idades, nomes, e cidades indicadas pertencem a época das filmagens (2011).

Progresso das concorrentes 

 A participante foi coroada a vencedora de RuPaul's Drag Race.
 A participante foi finalista.
 A participante foi eleita a Miss Simpatia da temporada pela audiência.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana junto com uma outra participante.
 A participante teve um bom desempenho, mas não venceu o desafio.
 A participante estava no grupo vencedor, mas não foi a vencedora do desafio.
 A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
 A participante teve um desempenho ruim, mas foi salva da eliminação.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas venceu e permaneceu no jogo.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas nenhuma foi eliminada.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas foi eliminada.
 A participante venceu o desafio principal, porém foi desclassificada da competição por quebrar uma das normas contratuais.
 A participante foi convidada para o episódio da final.

 As vencedoras do mini-desafio foram capitãs de equipes.
 A vencedora do mini-desafio recebeu prêmio e/ou vantagem no desafio da semana.

Histórico de Lip Sync

 A participante foi eliminada após sua primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
 A participante foi desclassificada do programa após quebrar as regras.

Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2012 na televisão nos Estados Unidos